Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Alex Bogomolov, Jr. (ultimo turno, Lucky Loser)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (qualificato)
  Jaroslav Pospíšil (secondo turno)
  Diego Junqueira (primo turno)
  Thomas Schoorel (qualificato)
  Bobby Reynolds (primo turno)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Łukasz Kubot (qualificato)
  Lukáš Rosol (qualificato)
  Éric Prodon (qualificato)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Albert Ramos (qualificato)

 Andreas Beck (ultimo turno, Lucky Loser)
 Ryan Harrison (ultimo turno)
 Alejandro Falla (qualificato)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Marsel İlhan (ultimo turno, retired, Lucky Loser)
 João Souza (secondo turno)
 Simone Bolelli (ultimo turno, Lucky Loser)
 Marc Gicquel (ultimo turno, Lucky Loser)
 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Steve Darcis (qualificato)
 Simon Greul (ultimo turno)
 Ivo Minář (ultimo turno)
 Izak van der Merwe (secondo turno)
 Martin Fischer (primo turno)
 Stéphane Robert (qualificato)
 Paul Capdeville (secondo turno)

Qualificati

  Steve Darcis
  Antonio Veić
  Leonardo Mayer
  Stéphane Robert
  Denis Gremelmayr
  Javier Martí
  Alejandro Falla
  Thomas Schoorel

 Björn Phau
 Agostoin Gensse
 Łukasz Kubot
 Lukáš Rosol
 Éric Prodon
 David Guez
 Frank Dancevic
 Albert Ramos

Lucky Losers

  Andreas Beck
  Alex Bogomolov, Jr.
  Marsel İlhan

 Simone Bolelli
 Marc Gicquel

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Open di Francia 2011
ATP World Tour 2011